Антон Терпин је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Скоројевићи || /
|-
| 1955. || Три приче || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1965. || Луција || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1988. || Маја и ванземаљац || Мамбо
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци